Sacchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Sacchetti (1790–1870), Bühnenbildner, Maler und Lithograf
 Arturo Sacchetti, Organist
 Dardano Sacchetti (* 1944), italienischer Drehbuchautor
 Denis Sacchetti (* 1986), italienischer Motorradrennfahrer
 Francesco Antonio Sacchetti, Bischof von San Severo
 Franco Sacchetti (1330–1400), italienischer Prosaschriftsteller
 Giulio Cesare Sacchetti (1587–1663), italienischer Kardinal
 Lorenzo Sacchetti (1759–1836), Bühnenbildner, Maler und Lithograf
 Romeo Sacchetti (* 1953), italienischer Basketballspieler und -trainer
 Stefano Sacchetti (* 1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Umberto Sacchetti (1874–1944), italienischer Opernsänger
 Urbano Sacchetti (1640–1705), Bischof von Viterbo und Kardinal